El Rosario kan syfta på:

Colombia 

 Jamundí (kommunhuvudort), Valle del Cauca, 
 El Rosario kommun, Colombia, 
 El Rosario, Colombia,

Honduras 

 El Rosario kommun, Olancho, 
 El Rosario, Olancho, 
 El Rosario kommun, Comayagua, 
 El Rosario, Comayagua,

Mexiko 

 El Rosario, Río Bravo, 
 El Rosario, Ensenada, 
 El Rosario, Sinaloa, Culiacán, 
 El Rosario, Guanajuato, Jerécuaro, 
 El Rosario, Catazajá, 
 El Rosario, Puebla, Chichiquila, 
 El Rosario, Rafael Lucio, 
 El Rosario, La Independencia, 
 El Rosario, San Juan Cancuc, 
 El Rosario, Ayutla de los Libres, 
 El Rosario, Ocosingo, 
 El Rosario, Atlamajalcingo del Monte, 
 El Rosario, Ayotlán, 
 El Rosario, Soledad de Doblado, 
 El Rosario, Pijijiapan, 
 El Rosario, Jitotol, 
 El Rosario, Magdalena Jaltepec, 
 El Rosario, Zimatlán de Álvarez, 
 El Rosario, Valle de Guadalupe,

Nicaragua 

 El Rosario, Nicaragua, Carazo,

Spanien 

 El Rosario (kommun i Spanien), Kanarieöarna, Provincia de Santa Cruz de Tenerife,